Dmitri Bykov (1967-), écrivain, poète et journaliste russe.
 Dmitri Bykov (1977-), joueur de hockey sur glace russe.
 Dmitri Bykov (1997-), joueur de hockey sur glace kazakh.